La morfopsicología es una pseudociencia de estudio de la personalidad que intenta abordar las supuestas relaciones entre las características morfológicas de la cara de una persona y su perfil psicológico. Según sus practicantes, la morfopsicología no comparte sustancial con la fisiognomía del teólogo suizo Johann Kaspar Lavater (1741-1801), desacreditada desde hace más de un siglo, lo que sí defienden sus críticos desde la ciencia.

El término "morfopsicología" es una traducción de la palabra francesa "morphopsychologie" que el psiquiatra Louis Corman (1901-1995) acuñó en 1937 cuando escribió Quinze leçons de morphopsychologie (Quince lecciones de morfopsicología), su primer libro sobre este tema. Corman fundó la Sociedad Francesa de Morfopsicología en 1980 y definió diversas leyes, incluida la ley de dilatación-retracción, según la cual: «Todo ser vivo está en interacción con su medio. Si las condiciones son favorables, las estructuras físicas y fisiológicas tienden a expandirse, en el caso contrario, ellas se reducen».

En 2009, el Dr. Julián Gabarre Mir evoluciona esta disciplina a partir de la primera comprobación científica de los supuestos teóricos de la morfopsicología, con su tesis doctoral  "Rostro y Cerebro: dos caras de una misma realidad" en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona con calificación de CUM LAUDE por unanimidad, iniciando así la labor de situar este conocimiento dentro de los parámetros científicos . Actualmente, su equipo investigador han realizado los 2 primeros primeros estudios (y otros que están prensa) en los que se sigue demostrando la relación entre rostro-cerebro y psicología. 

Las entidades divulgadoras de la morfopsicología en el mundo hispano-americano son: El Instituto Superior de Morfopsicología, creado por el Dr. Julián Gabarre Mir en 1996, autor de la obra "El rostro y la personalidad", y  el Instituto de Morfopsicología Louis Corman, creado en 2009 (ha colaborado estrechamente con la Société Française de Morphopsychologie para la reedición en español de la obra del creador de la Morfopsicología Louis Corman, "Rostros y Caracteres").

Véase también 
 fisiognomía
 frenología

Referencias 
Instituto Superior de Morfopsicología (ISM) 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB): Tesis-Investigación

Pseudociencia